Землетрясение магнитудой 3,7 произошло 30 ноября 2010 года в 15:45:57 (UTC) у восточного побережья США, в 123,1 км к юго-юго-востоку от посёлка  (округ Саффолк). Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 19,9 километров. 

Землетрясение ощущалось в населённых пунктах: , , , Монток. О подземных толчках сообщали жители Лонг-Айленда и южных районов Нью-Йорка. Кроме того, сообщения о землетрясении поступали из таких штатов, как Коннектикут, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Виргиния, Западная Виргиния.

В результате землетрясения сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Тектонические условия региона

Природные землетрясения 
На большей части Северной Америки к востоку от Скалистых гор землетрясения случаются редко. Чаще они происходят в  с центром в юго-восточной части штата Миссури, в  в восточной части Квебека, в Новой Англии, в коридоре Нью-Йорк — Филадельфия — Уилмингтон. Тем не менее, на большей части огромного региона от Скалистых гор до Атлантики землетрясения, достаточно сильные, чтобы их можно было почувствовать, не происходят. Несколько штатов США никогда не сообщали о разрушительном землетрясении.

Землетрясения к востоку от Скалистых гор, хотя и менее частые, чем на западе, обычно ощущаются в гораздо большей области, чем землетрясения аналогичного масштаба на западе. К востоку от Скалистых гор землетрясения ощущаются на площади, более чем в десять раз превышающей землетрясение аналогичного масштаба на западном побережье. Не исключено, что землетрясения магнитудой 4,0 в восточной или центральной части Северной Америки будут ощущаться значительным процентом населения во многих общинах на расстоянии более 100 км от эпицентра. Землетрясения магнитудой 5,5 в восточной или центральной части Северной Америки может ощущаться большинством населения на расстоянии более 500 км от эпицентра. Землетрясения к востоку от Скалистых гор, которые сосредоточены в густонаселенных районах и достаточно велики, чтобы нанести ущерб, также могут нанести ущерб на бо́льших расстояниях, чем землетрясения той же магнитуды, происходящие в западной части Северной Америки.

Большинство землетрясений в Северной Америке к востоку от Скалистых гор происходят в тектонических разломах, обычно на большой глубине. Несколько землетрясений к востоку от Скалистых гор были однозначно связаны с нанесёнными на карту геологическими разломами, в отличие от ситуации на границах плит, например в калифорнийской системе разломов Сан-Андреас, где учёные используют геологические данные для выявления разлома, вызвавшего крупное землетрясение. Учёные, которые изучают землетрясения в восточной и центральной частях Северной Америки, часто исходят из гипотезы о том, что современные землетрясения происходят в результате скольжения по ранее существовавшим разломам, которые были сформированы в более ранние геологические эпохи и которые активировались в текущих условиях. Тем не менее, в восточной части Северной Америки разломы были активны в более ранние геологические эпохи, и лишь немногие из них активны в нынешнюю геологическую эпоху. В большинстве районов к востоку от Скалистых гор вероятность будущих разрушительных землетрясений в настоящее время оценивается по частоте и размерам регистрируемых землетрясений или землетрясений, зафиксированных в исторических документах.

Индуцированная сейсмичность 
Как и в других странах мира, существуют свидетельства того, что некоторые землетрясения в центральной и восточной части Северной Америки были вызваны или вызваны деятельностью человека, которая достаточно изменила условия в земной коре, чтобы вызвать землетрясение. Действия, которые вызвали ощутимые землетрясения в некоторых геологических средах, включали в себя наполнение воды за плотинами, закачку жидкости в земную кору, добычу жидкости или газа и выработку горных пород при операциях по добыче или разработке карьеров. В большей части восточной и центральной части Северной Америки число землетрясений, предположительно вызванных деятельностью человека, намного меньше, чем число естественных землетрясений, но в некоторых регионах, таких как южные и центральные штаты США, значительное большинство недавних землетрясений, как полагают сейсмологи, были вызваны человеком. Однако даже в районах, где деятельность человека вызывает сейсмичность в одном месте, во многих других местах ощутимых землетрясений не происходит. Кроме того, регионы с частыми индуцированными землетрясениями могут также подвергаться разрушительным землетрясениям, которые произошли бы независимо от человеческой деятельности. Для обоснования научной причины причинно-следственной связи между конкретной деятельностью человека и определенной последовательностью землетрясений обычно требуются специальные исследования, посвященные конкретно этому вопросу. Такие исследования обычно касаются процесса, посредством которого предполагаемая активность могла значительно изменить напряжения в горных породах у эпицентра землетрясения, и они обычно касаются того, как характеристики предполагаемых вызванных человеком землетрясений отличаются от характеристик естественных землетрясений в исследуемой области.

Примечания 

США
Землетрясения в США
Стихийные бедствия в США 2010 года
Ноябрь 2010 года